Outeniqua est un nom d'origine khoikhoi signifiant "ceux / celles qui portent du miel" se référant à :

 Monts Outeniqua, bordant le sud-ouest du désert du Petit Karoo dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Elles sont notamment franchies par l'Outeniqua Pass et le Robinson Pass
 la ville de George dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, rebaptisée Outeniqua en 2004 à la suite de la politique d'africanisation des toponymes
 Outeniqua Pass, un col de montagne
 Outeniqua Choo Tjoe fut un train touristique à vapeur, reliant George et Knysna
 Outeniqua Park, un stade multisport de George
 Lepidochrysops outeniqua, un papillon endémique d'Afrique du Sud. 
 Afrocarpus falcatus, aussi appelé le bois jaune de l'Outeniqua
 (1396) Outeniqua, un astéroïde.